Crook Brook – rzeka w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Crook Brook – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Crook Brook – dopływ rzeki Titicus w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Nob Crook Brook – rzeka w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield